Kulkarni ist ein indischer Familienname marathischer Herkunft. Er bezeichnete dort ursprünglich das Amt eines Rechnungsführers und Steuereinnehmers auf Dorfebene, von kula und (gintī) karna, "die Familien zählen". 

Er ist der Familienname folgender Personen:

 A. R. Kulkarni (1925–2009), indischer Historiker
 Bidesh Tukaram Kulkarni (1909–1988), indischer Politiker
 Mamta Kulkarni (* 1972), indische Schauspielerin und Fotomodell
 Manjusha P. Kulkarni, US-amerikanische Juristin und Menschenrechtsaktivistin
 Shrinivas Kulkarni (* 1956), indisch-US-amerikanischer Astronom